Seznam korpusov z zaporedno številko 46.

Seznam 
 Pehotni
 46. strelski korpus (ZSSR)
 46. korpus (Wehrmacht)
 46. korpus (Ruski imperij)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 46. tankovski korpus (Wehrmacht)
 46. motorizirani korpus (Wehrmacht)

Glej tudi